Brant Colledge – calciatore australiano
 Cecilia Colledge – pattinatrice artistica su ghiaccio britannica
 Daryn Colledge – giocatore statunitense di football americano
 James Colledge Pope – politico canadese